David et Jonathan renvoie à :

 David et Jonathan, deux personnages de l'Ancien Testament ;
 David et Jonathan, association LGBT française d'accueil chrétien créée en 1972 mais déclarée en 1983 ;

Art 
 David et Jonathan, tableau de Rembrandt ;
 David et Jonathas H 490 (1688) est un opéra de Marc-Antoine Charpentier. Il a composé aussi sur le même thème une Histoire sacrée: Mors Saülis et Jonathae H 403 vers 1680. Giacomo Carissimi a également composé une Histoire sacrée: David et Jonathas ;
 David et Jonathan, duo de chanteurs français des années 1980.